Die Saison 1981/82 war die 19. reguläre Saison der Central Hockey League. Die neun Teams absolvierten in der regulären Saison je 80 Begegnungen. Die Central Hockey League wurde in zwei Divisions ausgespielt. Das punktbeste Team der regulären Saison waren die Salt Lake Golden Eagles, während sich die Indianapolis Checkers in den Finalspielen um den Adams Cup durchsetzten.

Teamänderungen 
Folgende Änderungen wurden vor Beginn der Saison vorgenommen:
 Die Cincinnati Tigers wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen. 
 Die Nashville South Stars wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Adams Cup-Playoffs

Weblinks 
 Statistiken bei hockeydb.com

1981/82
Eishockeysaison 1981/82